Лёр:

 Лёр, Александер (1885—1947) — австрийский, затем немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-полковник; кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Лёр, Йоханнес (1942—2016) — немецкий футболист, играл на позиции нападающего.